Teillé kan syfta på:
 Teillé, Loire-Atlantique
 Teillé, Sarthe